Ю́рий Кука́нов: Куканов, Юрий Владимирович (1949—2013) — советский и российский тренер по мини-футболу.
 Куканов, Юрий Семёнович (род. 1951) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.